|}

Weblinks

Einzelnachweise 

 Oberkassel
Oberkassel (Bonn)
Bonn, Oberkassel